Receiver ([], aus dem Englischen; wörtlich „Empfänger“) ist:
 allgemeine Bezeichnung für ein Empfangsgerät
 in der Unterhaltungselektronik
 eine Kombination aus den Komponenten Verstärker und Tuner, siehe Tuner (Empfang)#Receiver
 ein Mehrkanal-Hi-Fi-Verstärker für Audio- und Videoquellen, siehe AV-Receiver
 in der Fernsehtechnik die Kurzform 
 für Satellitenfernsehempfänger
 für Digitalreceiver
 gelegentlich wird jede Set-Top-Box als Receiver bezeichnet
 in der Solartechnik das zentrale Absorptionselement für die Sonnenstrahlen, siehe Sonnenwärmekraftwerk
 im American Football der Passempfänger, siehe Wide Receiver
 der Titel eines Computerspiels von 2012, siehe Receiver (Computerspiel)

Siehe auch: